Frans David Cochius (1787-1876), Nederlands generaal en commandant van het Indische leger
 Petrus Marinus Cochius (1874-1938), Nederlands fabrikant en kunstverzamelaar 
 Sigurd Cochius (1916-2001), dwarsfluitist en straatmuzikant